Dit is een lijst van planetoïden 29601-29700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (29601) - || 1998 KK31|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (29602) - || 1998 LA2|| 1 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (29603) - || 1998 MO44|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (29604) - || 1998 QX5|| 24 augustus 1998 || ODAS
|-
| (29605) - || 1998 QF54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (29606) - || 1998 QN94|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (29607) - || 1998 QZ97|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (29608) - || 1998 RP50|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (29609) - || 1998 RY54|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (29610) - || 1998 RO60|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (29611) - || 1998 RO77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (29612) - || 1998 RR77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (29613) Charlespicard || 1998 SB2|| 16 september 1998 || P. G. Comba
|-
| (29614) - || 1998 SR35|| 22 september 1998 || ODAS
|-
| (29615) - || 1998 SL47|| 26 september 1998 || Spacewatch
|-
| (29616) - || 1998 SG64|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (29617) - || 1998 SK108|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (29618) - || 1998 SL124|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (29619) - || 1998 SO134|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (29620) - || 1998 SM140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (29621) - || 1998 SY141|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (29622) - || 1998 SM145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (29623) - || 1998 SR164|| 30 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29624) Sugiyama || 1998 TA || 2 oktober 1998 || M. Akiyama
|-
| (29625) - || 1998 TF7|| 14 oktober 1998 || ODAS
|-
| (29626) - || 1998 TV12|| 13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (29627) - || 1998 TX12|| 13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (29628) - || 1998 TX30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (29629) - || 1998 UP16|| 26 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (29630) - || 1998 UN32|| 29 oktober 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29631) - || 1998 UV35|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (29632) - || 1998 UR44|| 19 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (29633) - || 1998 VH2|| 10 november 1998 || ODAS
|-
| (29634) - || 1998 VB3|| 10 november 1998 || ODAS
|-
| (29635) - || 1998 VP5|| 9 november 1998 || T. Kagawa
|-
| (29636) - || 1998 VH6|| 11 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (29637) - || 1998 VN11|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (29638) - || 1998 VX19|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (29639) - || 1998 VO22|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (29640) - || 1998 VQ22|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (29641) - || 1998 VA26|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (29642) - || 1998 VY27|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (29643) Plücker || 1998 VR31|| 15 november 1998 || P. G. Comba
|-
| (29644) - || 1998 VA33|| 11 november 1998 || N. Sato
|-
| (29645) - || 1998 VX37|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (29646) Polya || 1998 WJ || 16 november 1998 || P. G. Comba
|-
| (29647) Poncelet || 1998 WY || 17 november 1998 || P. G. Comba
|-
| (29648) - || 1998 WM3|| 19 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29649) - || 1998 WP6|| 23 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29650) Toldy || 1998 WR6|| 23 november 1998 || A. Galád, P. Kolény
|-
| (29651) - || 1998 WA9|| 22 november 1998 || J. V. McClusky
|-
| (29652) - || 1998 WD9|| 26 november 1998 || K. Korlević
|-
| (29653) - || 1998 WG9|| 27 november 1998 || K. Korlević
|-
| (29654) - || 1998 WW9|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (29655) - || 1998 WH10|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (29656) - || 1998 WA12|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (29657) - || 1998 WD12|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (29658) - || 1998 WR17|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (29659) - || 1998 WY17|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (29660) - || 1998 WE20|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (29661) - || 1998 WT20|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (29662) - || 1998 WD23|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (29663) - || 1998 WH23|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (29664) - || 1998 WY23|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (29665) - || 1998 WD24|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (29666) - || 1998 WC31|| 28 november 1998 || K. Korlević
|-
| (29667) - || 1998 XF || 1 december 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29668) - || 1998 XO || 9 december 1998 || Kleť
|-
| (29669) - || 1998 XZ3|| 11 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29670) - || 1998 XS4|| 12 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29671) - || 1998 XX8|| 9 december 1998 || K. Korlević
|-
| (29672) Salvo || 1998 XG9|| 12 december 1998 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (29673) - || 1998 XK11|| 13 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29674) Raušal || 1998 XO12|| 15 december 1998 || P. Pravec
|-
| (29675) Ippolitonievo || 1998 XV15|| 15 december 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (29676) - || 1998 XW15|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (29677) - || 1998 XL17|| 15 december 1998 || P. Antonini
|-
| (29678) - || 1998 XZ18|| 10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (29679) - || 1998 XF23|| 11 december 1998 || Spacewatch
|-
| (29680) - || 1998 XM27|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (29681) - || 1998 XT47|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (29682) - || 1998 XR48|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (29683) - || 1998 XO50|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (29684) - || 1998 XF51|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (29685) - || 1998 XG53|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (29686) - || 1998 XO53|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (29687) - || 1998 XL78|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (29688) - || 1998 XM92|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (29689) - || 1998 XY93|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (29690) - || 1998 XM94|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (29691) - || 1998 XH96|| 11 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (29692) - || 1998 XE97|| 11 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (29693) - || 1998 YC || 16 december 1998 || K. Korlević
|-
| (29694) - || 1998 YG || 16 december 1998 || K. Korlević
|-
| (29695) - || 1998 YH || 16 december 1998 || K. Korlević
|-
| (29696) - || 1998 YN || 16 december 1998 || ODAS
|-
| (29697) - || 1998 YR1|| 16 december 1998 || K. Korlević
|-
| (29698) - || 1998 YE3|| 17 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29699) - || 1998 YF4|| 19 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29700) Salmon || 1998 YU5|| 19 december 1998 || P. G. Comba|}

Planetoïdenlijsten